Mesoclistus är ett släkte av steklar som beskrevs av Förster 1869. Mesoclistus ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Mesoclistus